Ordre des Chartreux
Sainte-Croix-en-Jarez